Ritterbach ist ein Gewässername:
 Ritterbach (Bibers), linker Zufluss der Bibers nach Bibersfeld, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ritterbach (Spree), tschechisch Jiříkovský potok, linker Zufluss der Spree oberhalb des Spreewalds zwischen Ebersbach und Oberfriedersdorf, beide im Landkreis Görlitz, Sachsen

Ritterbach ist der Familienname folgender Personen:
 Joscha Ritterbach (* 1994), deutscher Handballspieler
 Markus Ritterbach (* 1963), deutscher Unternehmer, Kölner Fußball- und Karnevalsfunktionär, Besitzer des Ritterbach-Verlags

Siehe auch:
 Rittersbach